В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Ростовской области России, название которых изменялось.

З 

 Зерновой → Зерноград (1960, город)

К 

 Каменская → Каменск (1927, город) → Каменск-Шахтинский (1929)
 Сулин → Красный Сулин (1926, город)
 Голодаевское → Куйбышево (сельский населённый пункт)

Н 

 Коминтерновский (посёлок городского типа) → Новошахтинск (1939)

П 

 Голодаевка → Первомайское (сельский населённый пункт)
 Великокняжеская → Пролетарская (1920, станица) → Пролетарск (1970, город)

С 

 Торговая → Сальск (1924, город)

Т 
 Тацинский (посёлок городского типа) → Тацинская (1992, станица)

Примечания

Источник 

 

История Ростовской области
Ростовская область